El municipio de Amboy (en inglés: Amboy Township) es un municipio ubicado en el condado de Cottonwood en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 164 habitantes y una densidad poblacional de 1,78 personas por km².

Geografía 
El municipio de Amboy se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 92.24 km², de la cual 92,24 km² corresponden a tierra firme y (0 %) 0 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 164 personas residiendo en el municipio de Amboy. La densidad de población era de 1,78 hab./km². De los 164 habitantes, el municipio de Amboy estaba compuesto por el 99,39 % blancos y el 0,61 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 3,66 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Cottonwood